Liste des batailles et des sièges de Rouen
 
 Bataille de Rouen (497) : prise de Rouen par les Francs ;
 Bataille de Rouen (841) : Premier raid Viking
 Bataille de Rouen (856) : la ville est mise à sac par les Normands 
 Bataille de Rouen (885) : la ville est de nouveau prise et mise à sac par les Normands 
 Bataille de Rouen (946) entre Louis IV d'Outremer et ses alliés et Hugues le Grand 
 Bataille de Rouen (953) entre Richard  duc de Normandie et le roi de France Louis IV d'Outremer
 Siège de Rouen (1174) : elle est assiégée par Louis VII
 Siège de Rouen (1193) : Philippe Auguste assiège Rouen une première fois
 Siège de Rouen (1204) : elle est prise par Philippe Auguste à Jean sans Terre ;
 Siège de Rouen (1418-1419) : Après 6 mois de siège, la ville épuisée permet à Henri V d'Angleterre de s’en emparer. Elle est occupée par les Anglais jusqu'en 1449;
 Siège de Rouen (1449) : Rouen est reprise par Charles VII de France
 Siège de Rouen (1562) : ville huguenote, elle est assiégée et prise par le duc de Guise ;
 Siège de Rouen (1591-1592) : défendue par le fils de Charles de Mayenne et Villars.
  : elle est prise par les Prussiens ;
  : elle est prise par les Allemands.